Niemcy:
 Musbach – rzeka

Zobacz też:
 Ebersbach-Musbach
 Obermusbach
 Untermusbach